АДК:
 Сокращенное название Алматинского домостроительного комбината
 Название бывшего футбольного клуба АДК из Алма-Аты
 Название бывшего женского волейбольного клуба АДК из Алма-Аты